Scheurmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Scheurmann (1861–1947) Schweizer Jugendheim Direktor
 Agnes Susanne Scheurmann (1881–1974), deutsche Malerin und Grafikerin
 Erich Scheurmann (1878–1957), deutscher Schriftsteller, Maler, Puppenspieler und Prediger
 Franz Scheurmann (1892–1964), deutscher Staatswissenschaftler, der erste Berufsbürgermeister der Stadt Schüttorf und Landrat der Grafschaft Bentheim
 Ingrid Scheurmann, deutsche Honorarprofessorin und Denkmalpflegerin
 Werner Scheurmann (1909–??), Schweizer Handballspieler

Siehe auch:
 Scheuermann